Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Lorek – prawnik
 Czesława Lorek – rzymskokatolicka duchowna, zakonnica
 Edward Lorek – polski duchowny zielonoświątkowy
 Grzegorz Andrzej Lorek – polski polityk, samorządowiec i urzędnik, poseł na Sejm VIII i IX kadencji 
 Jan Kanty Lorek – rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Feliks Lorek – polski działacz komunistyczny, poseł na Sejm
 Leszek Lorek – polski reżyser
 Manfred Oskar Lorek – polski zootechnik
 Maria Lorek – polska malarka
 Piotr Lorek – polski teolog i wykładowca akademicki
 Tomasz Lorek – polski dziennikarz sportowy